El Campionat d'escacs de Iugoslàvia és un torneig d'escacs de gran tradició, celebrat per determinar el campió nacional. Fou un torneig molt fort, especialment en el període 1945 - 1991, quan reunia jugadors de les sis repúbliques federals que avui són països independents.

Des de 1992, el campionat iugoslau ja no incloïa els jugadors dels quatre països que acabaven d'assolir la independència - Eslovènia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i la República de Macedònia. Com que el país va canviar de nom, des de 2003, el campionat es reanomenà a "Campionat d'escacs de Sèrbia i Montenegro". A partir de 2007, després que Montenegro es va deslligar de Sèrbia, és el Campionat d'escacs de Sèrbia, en tant que Sèrbia és considerat l'estat successor de l'antiga Iugoslàvia. El campionat no es va celebrar els anys 2003 i 2004.

Quadre d'honor (masculí) 
 Regne de Iugoslàvia

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Lloc !! Campió
|-
| 1 || 1935 || Belgrad ||Vasja Pirc i Borislav Kostić
|-
| 2 || 1936 || Novi Sad ||Vasja Pirc
|-
| 3 || 1937 || Rogaška Slatina ||Vasja Pirc, Mieczysław Najdorf fora de concurs
|-
| 4 || 1938 || Ljubljana ||Borislav Kostić
|-
| 5 || 1939 || Zagreb ||Milan Vidmar
|}

 República Federal Socialista de Iugoslàvia

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 1 || 1945 || Petar Trifunović
|-
| 2 || 1946 || Petar Trifunović
|-
| 3 || 1947 || Svetozar Gligorić  Petar Trifunović
|-
| 4 || 1948 || Svetozar Gligorić  Vasja Pirc
|-
| 5 || 1949 || Svetozar Gligorić
|-
| 6 || 1950 || Svetozar Gligorić
|-
| 7 || 1951 || Braslav Rabar
|-
| 8 || 1952 || Petar Trifunović
|-
| 9 || 1953 || Vasja Pirc
|-
| 10 || 1955 || Nikola Karaklajić
|-
| 11 || 1956 || Svetozar Gligorić
|-
| 12 || 1957 || Svetozar Gligorić
|-
| 13 || 1958 || Svetozar Gligorić  Borislav Ivkov
|-
| 14 || 1959 || Svetozar Gligorić
|-
| 15 || 1960 || Svetozar Gligorić
|-
| 16 || 1961 || Petar Trifunović
|-
| 17 || 1962 || Aleksandar Matanović  Dragoljub Minić
|-
| 18 || 1962 || Svetozar Gligorić
|-
| 19 || 1963 || Borislav Ivkov  Mijo Udovčić
|-
| 20 || 1965 || Milan Matulović
|-
| 21 || 1965 || Svetozar Gligorić
|-
| 22 || 1967 || Milan Matulović
|-
| 23 || 1968 || Predrag Ostojić  Janez Stupica
|-
| 24 || 1969 || Aleksandar Matanović
|-
| 25 || 1970 || Dragoljub Velimirović  Milan Vukić
|-
| 26 || 1971 || Predrag Ostojić  Milan Vukić
|-
| 27 || 1972 || Borislav Ivkov
|-
| 28 || 1973 || Božidar Ivanović
|-
| 29 || 1974 || Milan Vukić
|-
| 30 || 1975 || Dragoljub Velimirović
|-
| 31 || 1976 || Krunoslav Hulak
|-
| 32 || 1977 || Ljubomir Ljubojević  Srdjan Marangunić
|-
| 33 || 1978 || Aleksandar Matanović
|-
| 34 || 1979 || Ivan Nemet
|-
| 35 || 1980 || Predrag Nikolić
|-
| 36 || 1981 || Božidar Ivanović
|-
| 37 || 1982 || Ljubomir Ljubojević
|-
| 38 || 1983 || Dušan Rajković
|-
| 39 || 1984 || Predrag Nikolić
|-
| 40 || 1985 || Slavoljub Marjanović
|-
| 41 || 1986 || Dragan Barlov
|-
| 42 || 1987 || Miralem Dževlan
|-
| 43 || 1988 || Ivan Sokolov
|-
| 44 || 1989 || Zdenko Kožul
|-
| 45 || 1990 || Zdenko Kožul
|-
| 46 || 1991 || Branko Damljanović
|}

 República Federal de Iugoslàvia

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 47 || 1992 || Aleksa Striković
|-
| 48 || 1993 || Miroljub Lazić
|-
| 49 || 1994 || Milan Vukić
|-
| 50 || 1995 || Petar Popović
|-
| 51 || 1996 || Božidar Ivanović
|-
| 52 || 1997 || Dragoljub Velimirović
|-
| 53 || 1998 || Miroslav Marković
|-
| 54 || 1999 || Miroslav Tošić
|-
| 55 || 2000 || Zlatko Ilinčić
|-
| 56 || 2001 || Branko Damljanović, Aleksandar Kovačević  Dejan Pikula i Nikola Ostojić 
|-
| 57 || 2002 || Miloš Pavlović
|}

 Unió de Sèrbia i Montenegro

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 1 || 2005 || Miloš Perunović
|-
| 2 || 2006 || Branko Damljanović
|}

Quadre d'honor (femení) 
 República Federal Socialista de Iugoslàvia

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 1 || 1947 || Lidija Timofejeva
|-
| 2 || 1948 || Lidija Timofejeva
|-
| 3 || 1949 || Lidija Timofejeva  Slava Cvenkl
|-
| 4 || 1950 || Vera Nedeljković
|-
| 5 || 1951 || Vera Nedeljković
|-
| 6 || 1952 || Vera Nedeljković  Milunka Lazarević
|-
| 7 || 1953 || Vera Nedeljković
|-
| 8 || 1954 || Milunka Lazarević
|-
| 9 || 1955 || Nagy-Radenković
|-
| 10 || 1956 || Milunka Lazarević
|-
| 11 || 1957 || Milunka Lazarević
|-
| 12 || 1958 || Vera Nedeljković
|-
| 13 || 1959 || Ljubica Jocić
|-
| 14 || 1960 || Milunka Lazarević
|-
| 15 || 1961 || Katarina Jovanović
|-
| 16 || 1962 || Milunka Lazarević
|-
| 17 || 1963 || Milunka Lazarević
|-
| 18 || 1964 || Tereza Štadler
|-
| 19 || 1965 || Vera Nedeljković
|-
| 20 || 1967 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 21 || 1968 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 22 || 1969 || Ružica Jovanović
|-
| 23 || 1970 || 
|-
| 24 || 1971 || Henrijeta Konarkowska-Sokolov
|-
| 25 || 1972 || Katarina Jovanović
|-
| 26 || 1973 || Amalija Pihajlić
|-
| 27 || 1974 || Katarina Jovanović
|-
| 28 || 1975 || Milunka Lazarević
|-
| 29 || 1976 || Milunka Lazarević
|-
| 30 || 1977 || Amalija Pihajlić  Gordana Marković
|-
| 31 || 1978 || Olivera Prokopović
|-
| 32 || 1979 || Milunka Lazarević
|-
| 33 || 1980 || Vlasta Maček
|-
| 34 || 1981 || Gordana Marković
|-
| 35 || 1982 || Milunka Lazarević
|-
| 36 || 1983 || Marija Petrović  Suzana Maksimović
|-
| 37 || 1984 || Marija Petrović
|-
| 38 || 1985 || Zorica Nikolin
|-
| 39 || 1986 || Alisa Marić
|-
| 40 || 1987 || Zorica Nikolin
|-
| 41 || 1988 || Vesna Mišanović
|-
| 42 || 1989 || Daniela Nutu-Gajić
|-
| 43 || 1990 || Jordanka Mićić
|-
| 44 || 1991 || Mirjana Marić  Suzana Maksimović
|}

 República Federal de Iugoslàvia

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 45 || 1992 || Sanja Vuksanović
|-
| 46 || 1993 || Mirjana Marić
|-
| 47 || 1994 || Irina Chelushkina
|-
| 48 || 1995 || Nataša Bojković
|-
| 49 || 1996 || Nataša Bojković
|-
| 50 || 1997 || Nataša Bojković
|-
| 51 || 1998 || Nataša Bojković
|-
| 52 || 1999 || Irina Chelushkina
|-
| 53 || 2000 || Svetlana Prudnikova
|-
| 54 || 2001 || Irina Chelushkina
|-
| 55 || 2002 || Svetlana Prudnikova
|}

 Unió de Sèrbia i Montenegro

{| class="sortable wikitable"
! No. !! Any !! Campió
|-
| 1 || 2005 || Irina Chelushkina
|-
| 2 || 2006 || Irina Chelushkina
|}

Vegeu també 
 Campionat d'escacs d'Eslovènia
 Campionat d'escacs de Bòsnia i Hercegovina
 Campionat d'escacs de Croàcia
 Campionat d'escacs de Sèrbia
 Campionat d'escacs de Montenegro

Notes i referències

Bibliografia 
  (resultats masculins entre 1945 i 1976)

Enllaços externs 
 
 
 yurope.com Edició femenina de 1998 
 1999 Crosstable at chess.gr  (52nd Women's)
 2001 Crosstables at chess.gr  (56th Men's and 54th Women's)
 Resultats a TWIC: 2000, 2005, 2005, 2007 , 2007, 2008 

Campionat nacional
Iugoslàvia
Escacs
Iugoslàvia
Iugoslàvia
Iugoslàvia